{{Музичний альбом
| Назва =Questa E' la Storia di Uno di Noi
| Тип = Збірка
| Виконавець = Адріано Челентано
| Обкладинка = Questa E' la Storia di Uno di Noi.jpg
| Колір = 
| Випущено = 1999
| Записаний = 
| Жанр = Попрок
| Тривалість = 
| Лейбл = Clan Celentano
| Продюсери = 
| Країна = 
| Огляди =
| Попередній =Le Origini Di Adriano Celentano. Vol.2(1999) 
| Рік =1999
| Наступний = Il Cuore, La Voce(2001)
|Інше= 
}}«Questa E' la Storia di Uno di Noi» () — збірник альбомів (бокс-сет) італійського співака та кіноактора Адріано Челентано, випущений у 1999 році під лейблом «Clan Celentano».

 Про збірник 
Збірник випускався на власному лейблі Адріано Челентано «Clan Celentano» під маркуванням CLN 4974692. Збірник складався з боксу, який містив 26 дисків з альбомами Челентано, випущеними між 1965—1999 роками та 3 диски, які містили по одній пісні співака — «24000 Baci» (1961), «Il Tuo Bacio E' Come Un Rock» (1959) і «Nata Per Me» (1961).

 Трек-лист 
Диски з піснями:24000 Baci	Il Tuo Bacio E' Come Un Rock	Nata Per MeДиски з альбомами:Non mi dir
La festaIl ragazzo della via Gluck
Azzurro/Una carezza in un pugnoAdriano Rock
Le robe che ha detto AdrianoIl forestiero
Er Piu' (Storia D'Amore E Di Coltello)I mali del secolo
NostalrockYuppi du
SvalutationTecadisk
Geppo il folleSoli
Un po' artista un po' noDeus
Uh… uh…Atmosfera
I miei americaniJoan Lui
I miei americani 2La pubblica ottusità
Il re degli ignorantiArrivano gli uomini
Io non so parlar d'amore

 Посилання 
Questa E' la Storia di Uno di Noi  на сайті discogs.com''

Збірники Адріано Челентано